Benson Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Benson Lake (Arkansas)
 Benson Lake (Kalifornien)
 Benson Lake (Cook County, Minnesota)
 Benson Lake (Pope County, Minnesota)
 Benson Lake (Oregon)
 Benson Lake (Mason County, Washington)
 Benson Lake (Stevens County, Washington)
 Benson Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Benson Lake (Vilas County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Bensen Lake